Glosa ima lahko sledeče pomene:

 glosa (poezija) – vrsta pesmi, sestavljene iz štiriverznega stavka in štirih kitic po deset verzov, zadnji od katerih je del predstavljenega stavka;
 glosa (proza) – časopisni prispevek o aktualnem dogodku, navadno satiričen ali duhovit;
 glosa (opomba) – pripis, pojasnilo, navadno ročno napisano poleg tiskanega teksta; krajša razlaga pravnega teksta.